

Patronymes 
Simonov (masculin ; ) ou Simonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Simonov (1966-2022), officier russe, major-général
 Constantin Simonov (1915-1979), écrivain et journaliste soviétique
 Iouri Simonov (1941-), chef d'orchestre russe
 Kseniya Simonova (1985-), artiste plasticienne ukrainienne
 Mikhaïl Simonov (1929-2011), ingénieur aéronautique russe

Patronyme russe